Список синглов № 1 в США в 1982 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1982 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

Список 
 По 7 недель на № 1 пробыли две в песни в 1982 году: «I Love Rock 'n' Roll» группы Joan Jett and the Blackhearts и «Ebony and Ivory» в исполнении дуэта Пол Маккартни и Стиви Уандер.
 18 декабря чарт на четыре недели возглавил сингл «Maneater» дуэта Daryl Hall and John Oates, который стал их пятым из шести чарттопперов в карьере в Billboard Hot 100 (рекорд среди всех дуэтов).

См. также 
 1982 год в музыке
 Список синглов №1 в США (Billboard)
 Лучшие синглы США 1982 года по версии Billboard
 Список танцевальных хитов №1 1982 года (Billboard)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Billboard Hot 100 — No.1 songs of 1982.
 The Complete Billboard Top 40 Entries for 1982 (Part 1), (Part 2), (Part 3), (Part 4 = № 1).
 
 

Чарты Billboard 1982 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 1982 года